Crash (letteralmente scontro, incidente  in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Crash l'idolo del male (Crash) – film del 1974 diretto da Rolf Clemens.
 Percorso infernale (Crash) – film del 1976 diretto da Alan Gibson.
 S.O.S. Miami Airport (Crash) – film del 1978 diretto da Barry Shear.
 Transazione pericolosa (Crash) – film del 1995 diretto da Charles Wilkinson.
 Crash – film del 1996 diretto da David Cronenberg.
 Crash – Contatto fisico (Crash) – film del 2004 diretto da Paul Haggis.

Informatica 
 Crash – blocco o improvvisa chiusura, non richiesta, di un programma o dell'intero sistema operativo
 Crash – rivista britannica di informatica

Letteratura 
 Crash – romanzo di James Graham Ballard del 1973.
 Crash – romanzo di Jerry Spinelli del 1996.

Musica 
 Piatto crash – strumento musicale idiofono.
 Crash – gruppo musicale italiano fondato nel 1968.
 Crash – album dei The Human League del 1986.
 Crash – album della Dave Matthews Band del 1996.
 Crash – singolo dei Feeder del 1997, dall'album Polythene.
 Crash – singolo di Gwen Stefani del 2006, dall'album Love. Angel. Music. Baby..
 Crash – singolo di Immanuel Casto del 2010
 Crash – singolo dei The Primitives dell'album Lovely.
 Crash! – singolo dei Propellerheads del 1998.
 Crash – singolo di Usher del 2016
 Crash – album di Charli XCX del 2022

Televisione 
 Crash – serie televisiva statunitense, basata sul film del 2004.

Paleontologia
 Crash – genere di marsupiali fossili.

Altro 
 Crash test o prova d'impatto – in ambito tecnologico e industriale vengono utilizzati per verificare la resistenza di strutture meccaniche agli urti
 Community Resources Against Street Hoodlums (CRASH) – unità speciale della polizia di Los Angeles
 Crash Bandicoot - serie di videogiochi
 Crash Bandicoot - personaggio apparso nell'omonima serie di videogiochi

Pagine correlate
The Crash

Altri progetti